Helpline steht für:
 Hotline, Anlaufstelle für telefonische Kundenanfragen
 helpLine, eine Software zur Steuerung von Service-Prozessen